Antonius van den Broek – avvocato e fisico olandese
 Chantal van den Broek-Blaak – ciclista su strada olandese
 Hans van den Broek – politico olandese
 Marleen van den Broek – cantante olandese